Проста історія (фільм, 1930) — радянський короткометражний художній фільм режисера Олександра Столпера.
 Проста історія (фільм, 1960) — радянський художній фільм режисера Юрія Єгорова.
  () — французький художній фільм режисера Клода Соте.
 Проста історія (фільм, 1999) () — американський художній фільм режисера Девіда Лінча.
 Проста історія (фільм, 2006) — російський художній фільм режисера Вадима Островського.

Багатозначні терміни: фільми